Пётр Степа́нович Котляре́вский () — генерал от инфантерии, покоритель Закавказья.

Происхождение 
Принадлежит известному малороссийскому дворянскому роду Котляревских (, ). Герб Котляревских внесён в Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 110. Старшинская семья Котляревских данного рода принадлежала к военной элите Гетманщины. Одна же из её ветвей переселилась на Слобожанщину и связала свою судьбу с Харьковским слободским казачьим полком.

Биография 
Родился в Ольховатке в семье сельского священника Купянского уезда Харьковской губернии, предназначался тоже к духовному званию. Волею случая, однажды в доме его отца зимняя непогода вынудила задержаться на целую неделю офицера, в будущем известного генерала Ивана Петровича Лазарева, который, заметив физические и умственные особенности сына священника, предложил отцу отдать его на военную службу.

Через год юный Пётр Котляревский был записан в 4-й пехотный батальон Кубанского корпуса, которым командовал подполковник Лазарев, 14-ти лет от роду в 1795 году участвовал в Персидском походе, и при осаде Дербента впервые услыхал свист вражеских пуль.

Шесть лет прослужил сержантом и только в 1799 году произведён в офицеры с переводом в 17-й егерский полк, шефом которого в то время был назначен Лазарев. С ним вместе и в звании его адъютанта Котляревский совершил переход в Грузию, куда по просьбе грузинского царя Георгия XII были введены русские войска.

Первое же сражение, в котором Лазарев разбил лезгин на реке Иори, доставило Котляревскому сразу две награды: чин штабс-капитана и орден Святого Иоанна Иерусалимского.

После предательского убийства Лазарева царицей Марьей в Тифлисе, молодой Котляревский получает в командование егерскую роту. Во главе этой роты при штурме Гянджи был ранен и вынесен с поля боя будущим кавказским наместником молодым Воронцовым, с которым впоследствии, связала 48-летняя дружба.

В 1805 году участвовал в героических подвигах Карягина у Аскорани, Шах-Булаха и у Мухратага, где получил две раны и 14 августа орден Святого Владимира 4 степени с бантом.

В 1807 году был произведён в подполковники, а в 1808 году — в полковники.

В 1810 году главнокомандующий в Грузии генерал Тормасов, желая предупредить вторжение персов, приказал Котляревскому с одним батальоном 17-го егерского полка занять пограничное село Мегри. Позже Тормасов получил известие, что вся персидская армия выдвинулась в этом направлении и он приказал воротить Котляревского. Но приказ поступил тогда, когда неприступное Мегри было уже взято раненым Котляревским. Тормасов вновь приказал отступить отряду в Шушу. Котляревский отвечал в рапорте о всей важности занятия Мегри и выразил желание отразить армию неприятеля.

Персидская десятитысячная армия Ахмет-хана, при котором были советниками известные английские офицеры, блокировала отряд Котляревского в Мегри. Ночной атакой отряда из пяти сотен весь неприятельский корпус был в рукопашной схватке уничтожен штыками. 14 июня 1810 года за взятие Мегри получил орден Святого Георгия 4-й степени.

7 декабря 1810 года взял крепость Ахалкалаки, которую за несколько лет перед тем не смог взять граф Гудович, потерявший при этом 2000 человек. К 20 декабря 1810 года он покорил уже всю Ахалкалакскую область. Тогда он получил генеральский чин на 29 году от рождения и георгиевские знамёна его храбрым батальонам. В след за этим, за экспедицию в Карабахское ханство, получил орден Святой Анны 1-й степени и 1200 руб. ежегодной ренты.

Наступил 1812 год. Персияне, пользуясь восстанием в Кахетии, желая соединиться с лезгинами, стягивали значительные силы и готовили вторжение, надеясь поднять против России все горские и татарские народы для уничтожения русского господства над Кавказом. 19 октября Котляревский нанёс решительный штыковой удар отрядом из двух тысяч человек при шести орудиях по персидскому лагерю, обратив персиян в бегство. И в эту же ночь внезапной атакой уничтожил при Асландузе и остатки персидской армии. Знамёна поверженных персов разместили в Казанском соборе.

За победу над персиянами при Араксе Котляревский 5 декабря 1812 года был награждён чином генерал-лейтенанта, а за Асландуз — орденом Святого Георгия 3-го класса.

Готовясь к штурму Ленкорани, Котляревский 30 декабря 1812 года отдал отряду приказ: «отступления не будет». Русские потеряли две трети отряда, но Ленкорань взяли. Котляревский был найден на поле боя в груде убитых с тремя ранениями. Лицо его было сведено на сторону, правого глаза не было, челюсть раздроблена, из уха торчали разбитые головные кости (всю жизнь он хранил 40 костей, вынутых из его головы, в шкатулке, которую никому не показывал), но стараниями доктора Грузинского 14-го гренадерского полка остался в живых. За овладение Талышским ханством Главнокомандующий наградил Котляревского «в полной парадной форме» орденом Святого Георгия 2-го класса.

По взятии Ленкорани тяжело раненый генерал Котляревский отправился в [Карабахское ханство[Карабах]], поручив крепость в ведение начальника флотилии, капитана 1-го ранга Е. В. Веселаго, который, возглавив морской батальон в 400 человек, «…содействовал свозом с судов десанта операциям сухопутных войск, осаждавших крепость» — то есть десантом моряков помог сухопутным войскам, осаждавшим крепость:Въ 1813 г. въ штурмѣ Ленкорани участвовалъ мор. б-нъ (400 ч.), подъ ком. нач-ка К. ф-ліи, кап. 1 р. Веселаго, а 4 судна обстрѣливали кр-сть съ моря.

После взятия крепости Ленкорань была открыта прямая дорога русским войскам для вторжения в Персию, а ближайшим последствием кровавого штурма был Гюлистанский мир, подписанный 12 (24) октября 1813 года в селении Гюлистан (Карабах), по которому Россия приобретала западное побережье Каспийского моря до Астары. Россия получала монопольное право на содержание флота в Каспийском море.

«Кровь русская, пролитая в Азіи, на берегах Аракса и Каспія, не менее драгоценна, чем пролитая в Европе, на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персов причиняют одинаковые страдания» — так сказал о значении битвы, в которой русские потеряли две трети отряда, Котляревский.

Тяжёлые неизлечимые раны заставили его выйти в отставку. Уединённая и жестоко-мучительная от ран жизнь продолжилась в селе Александрове возле Бахмута. С 1838 года, по совету медиков, приобрёл дачу «Добрый приют» в Феодосии.

В Феодосию Котляревский приобрел участок земли, назвав его «Добрым приютом», и со временем построил дом с шатровой крышей, напоминавшей военные палатки. Верхний этаж с четырех сторон был обрамлен балконом, к которому вела широкая лестница. В доме, кроме самого генерала, жили еще три его племянницы, денщик Филипп и боевой товарищ — полковник О. И. Шультен. Круг знакомых генерала составили старые боевые товарищи: З. И. Бекарюков и П. А. Ладинский, Таврический губернатор А. И. Казначеев, Новороссийский Бессарабский губернатор граф М. С. Воронцов, художник И. К. Айвазовский и другие.

Скончался 21 октября (по старому стилю) 1851 года, в 11 часов ночи. Тело Котляревского покоилось в могиле недалеко от моря, на горе Митридат, в саду дачи за небольшой решёткой, его усыпальницу спроектировал И. Айвазовский. Рядом с Котляревским было захоронение умершего в 1848 году его подчинённого, друга и родственника Осипа Шультена. В последнюю четверть ХIХ века дом Котляревского находился в собственности будущего московского головы Константина Васильевича Рукавишникова. В 1882 году  на средства Рукавишникова был сооружен над могилами Котляревского и Шультена памятник-часовня. Ныне могила утрачена.

В советское время могила генерала была утрачена. В 2013 году на феодосийском доме, где 10 лет прожил Котляревский, установлена мемориальная доска.

Награды 
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского (1800) — за доблесть, проявленную в сражении с Омар-ханом Аварским на реке Иори
 Орден Святой Анны 3-й степени (27.02.1804) — за штурм крепости Гянджи
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1805)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1810) — за взятие крепости Мегри и полный разгром войск Аббас-Мирзы
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» с назначением шефом Кавказского гренадерского полка (1810)
 Орден Святой Анны 1-й степени с ежегодным денежным пособием в 1200 рублей (1812)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (1812) — за победу под Асландузом
 Орден Святого Георгия 2-й степени со звездой (1813) — за овладение Талышским ханством

Память 

 Портрет его нарисовал Айвазовский, почти через 20 лет после его смерти (в 1871 году).
 Ещё при жизни генерала Котляревского прозвали кавказским Суворовым.
 Князь М. С. Воронцов, вместе с Котляревским принимавший участие в штурме Гянджи, велел поставить в этом городе памятник своему боевому товарищу.
 Грузинскому гренадерскому полку, одержавшему под его командованиемв 1811 году победу у крепости Ахалкалаки, присвоили имя генерала. На перекличке фельдфебель первой роты первого батальона произносил: «Генерал от инфантерии Пётр Степанович Котляревский». «Умер в 1851 году геройской смертью от 40 полученных им ран в сражениях за царя и Отечество!» – отвечал правофланговый.
 Котляревскому посвящены строки Пушкина в эпилоге к «Кавказскому пленнику»:

«Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как чёрная зараза,
Губил, ничтожил племена…
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов…»

 В 2013 году в Феодосии открыта памятная доска П. Котляревскому.
 В честь него названа станица Котляревская в Майском районе Кабардино-Балкарии.
 28 ноября 2020 года открыт памятник Котляревскому на набережной Феодосии (скульптор Андрей Коробцов).

Примечания

Литература 
 Абаза К. К. «Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский»,  журнал «Разведчик», №84, 1892 с. 39-42 
 
 
 Ватейшвили Д. Л. Генерал П. С. Котляревский: Очерк жизни и боевой деятельности. — Тбилиси: Мецниереба, 1980. — 139 с.
 Георгиевские кавалеры: Сборник в 4 т. T. I: 1769—1850 / Сост. А. В. Шишов. — М.: Патриот, 1993. — С. 235—240.
 
 Дема Е. Человек удивительного мужества: [О ген. от инф. П. С. Котляревском] // Воен. вестник. — 1994. — № 5 — С. 74—78.
 Кавказская война и её герои. Ч. 2: Котляревский и Слепцов. — 3-е изд. — СПб.: Досуг и дело, 1903. — 35 с.
 
 
 
 
 
 Пикуль B. C. Воин, метеору подобный // Пикуль В. С. Избранные произведения: В XII т. Т. XII: Исторические миниатюры. — М.: Голос, 1994. — С. 38—47.
 Потто В. А. Котляревский. (Отрывок из кн. того же автора «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях»). — : тип. В. Березовского, 1898. — 36 с.: ил.
 
 Соханская Е. А. Биографический очерк генерала от инфантерии Котляревского. — , 1879. — 32 с.

Ссылки 
 Котляревский Пётр Степанович — биография
 
 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Кавказской войны
Участники Русско-персидской войны 1796
Участники Русско-персидской войны 1804—1813
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Похороненные в Феодосии